В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Kansas 1983, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Сенді Коллінз і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Кріс О'Ніл і Бренда Ремілтон-Ворд 7–5, 7–6,

Сіяні пари 

 Сенді Коллінз /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)
 Кріс О'Ніл /  Бренда Ремілтон-Ward (фінал)

 Рене Блаунт /  Енн Мінтер (1-ше коло)
 Івона Кучинська /  Рената Сасак (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Kansas